Ге́сслер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гесслер, Альбрехт (?—1307) — представителем германского короля Альбрехта I в Швейцарии.
 Гесслер, Иоганн Вильгельм (1747—1822) — немецкий композитор, пианист, клавесинист и органист, педагог.
 Гесслер, Отто (1875—1955) — немецкий политик.
  (род. 1990) — новозеландская пловчиха.

Другое